Marta de Suecia (Marta Sofía Luisa Dagmar Thyra; Estocolmo, 28 de marzo de 1901 - Oslo, 5 de abril de 1954) fue la esposa del entonces príncipe heredero de Noruega desde 1929 hasta 1954 Olaf de Noruega (posteriormente rey Olaf V). Era hija del príncipe Carlos de Suecia y de la princesa Ingeborg de Dinamarca. Era también hermana de Astrid de Suecia, reina consorte de los belgas.

Biografía 

Desde su nacimiento hasta 1905, Marta fue princesa de Suecia y de Noruega, pues ambos países se encontraban unidos bajo el mismo monarca, Óscar II, abuelo de Marta. Su padre, el príncipe Carlos, llegó a ser considerado candidato a ocupar el trono noruego cuando ambos países se separaron en 1905.

Marta conoció al príncipe heredero Olaf de Noruega desde principios de la década de 1920, cuando coincidieron en varias ocasiones en actividades conjuntas, pero no sería sino hasta finales de la década cuando ambos comenzaron un noviazgo. Marta y Olaf tenían parentesco de primos hermanos, pues el rey Haakon VII (padre de Olaf) y la princesa Ingeborg de Dinamarca (madre de Marta) eran hermanos. Durante los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, donde participó el príncipe como atleta, la pareja se comprometió en secreto. El rey Haakon consintió el noviazgo y el compromiso, pues la relación de una princesa sueca con la familia real noruega contribuiría posiblemente a distender las relaciones entre ambos países, relativamente frías desde la separación de 1905.

La celebración de la boda se realizó en la Catedral del Salvador de Oslo el 21 de marzo de 1929. Hubo ciertas críticas en la prensa sueca porque la boda no se celebró en la tierra de la novia.

La princesa Marta y el príncipe Olaf trabajaron en fortalecer los lazos entre la monarquía y el pueblo noruego, y a realizar actividades amistosas con los gobiernos extranjeros. En 1939 los príncipes visitaron Estados Unidos, y cultivaron una amistad con el presidente Franklin Delano Roosevelt y su esposa, Eleanor Roosevelt.

Con la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana de Noruega en 1940, la princesa Marta junto con sus hijos abandonó el país y se refugió en Suecia, su país natal, mientras que Olaf permanecía en Noruega al lado del rey. La presencia de la princesa en Suecia resultó incómoda, debido a la política de acercamiento diplomático que este país sostenía con el gobierno nazi de Alemania. Ante esa situación, Marta abandonó Suecia y se exilió a los Estados Unidos, por invitación del presidente Roosevelt. En un principio la familia vivió en la Casa Blanca, y posteriormente en una residencia en Washington D. C..

Permaneció en Estados Unidos hasta el final de la guerra en 1945. Durante esos años, se fortaleció la amistad de Marta con el matrimonio Roosevelt, y la princesa trabajaría para buscar el apoyo del gobierno y la sociedad norteamericanos al gobierno noruego en el exilio, establecido en Londres.

A su regreso a Noruega, fue recibida con honores. Inmediatamente, retomó con intensidad sus actividades de princesa heredera al lado de su esposo. Poco tiempo después, aquejada de varias enfermedades, su salud se desgastó visiblemente.

La princesa Marta falleció víctima de cáncer el 5 de abril de 1954 en el Hospital Real (Rikshospitalet) de Oslo. Sus restos mortales fueron trasladados al Castillo de Akershus.

Falleció tan sólo tres años antes de que Olaf accediera al trono. Olaf permaneció viudo el resto de su vida, y su hija la princesa Astrid ejerció como primera dama durante los primeros años de su reinado.

Su actividad filantrópica la realizó a través de la Fundación Princesa Heredera Marta (Kronprinsesse Marta minnefond), establecida el 1 de abril de 1929.

La Costa de la Princesa Marta, una área de 970,000 km² en la Antártida, fue nombrada en su honor.

Hijos 
Tuvo tres hijos:
 Ragnhild (1930-2012).
 Astrid (1932- ).
 Harald (1937- ). Rey de Noruega desde 1991.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega).
  Dama de la Real Orden familiar del Rey Haakon VII (Reino de Noruega).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Plata del Rey Haakon VII (Reino de Noruega, 18/11/1930).

Ancestros

En la ficción 
El rol de la princesa Marta ha sido interpretado por:

Películas

Referencias 

Nobles noruegas del siglo XX
Nobles de Suecia del siglo XX
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Fallecidos por cáncer en Noruega
Princesas de Noruega (casa de Bernadotte)
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Consortes de miembros de la casa de Glücksburg
Suecas del siglo XX